Adeagbo oder Adéagbo ist der Familienname der folgenden Personen:
 Georges Adéagbo (* 1942), beninischer Installationskünstler
 Simidele Adeagbo (*  1981), nigerianische Skeletonfahrerin